Molnár Erika (1960) színésznő
 Molnár Erika (1976) triatlonversenyző